Codina (geologia)

 Topònims:

 Codina (Lladurs), masia de Lladurs (Solsonès)
 La Codina (Pinell de Solsonès), masia de Pinell de Solsonès (Solsonès)
 La Codina (Castellterçol), masia de Castellterçol (Moianès)
 La Codina (Castellcir), masia de Castellcir (Moianès)
 Can Codina (Cerdanyola del Vallès), masia de Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental)
 Puig Codina, muntanya de Terrassa (Vallès Occidental)
 Rasa de la Codina (Solsonès) 
 Serra de la Codina (Gallifa), serra entre els municipis de Gallifa i de Sant Llorenç Savall (Vallès Occidental)
 Serrat de la Codina, serra de Sant Quirze Safaja (Moianès)
 Vapor Codina, empresa tèxtil de Sabadell fundada el 1880 per Salvador Codina i Joan Corominas
 Biografies:
 Primer cognom:
 Andreu Codina i Candelas (Sant Feliu de Codines), pilot català de trial
 Bonaventura Codina i Augeroles (Hostalric, 1785 - Las Palmas de Gran Canària, 1857), eclesiàstic català
 Carolina Codina (Madrid, 1898 - Londres, 1989), soprano
 Eduardo Codina Armengot (Castelló de la Plana, 1908 - 1979), polític castellonenc
 Francesc Codina i Castillo (l'Hospitalet de Llobregat, 1944), polític català
 Jaume Codina i Vilà (el Prat, 1923 - 2007), historiador
 Joan Codina, diversos personatges
 Jordi Codina i Rodríguez (Barcelona, 1982), futbolista professional
 Josep Anton Codina i Olivé (Barcelona, 1932), director de teatre
 Josep Maria Codina Corona (1935, Igualada), escultor català
 Josep Codina i Castellví (Reus, 1867 - Madrid, 1934), metge reusenc
 Lluís Codina Codina (Taradell, 1973), futbolista català
 Maria Teresa Codina i Mir (Barcelona, 1927), mestra i pedagoga 
 Ramon Codina i Ribas (Vic, 1927 - Granollers, 1984), enginyer hidrogràfic
 Salvador Codina i Duran (Sabadell, 1879 - Caldes de Montbui, 1964), farmacèutic i elaborador de iogurt
 Segon cognom:
 Adrià Esquerrà i Codina (Barcelona, 1873 - 1927), compositor de peces líriques i sarsueles
 Antoni Feliu i Codina (Barcelona, 1846 - 1917), periodista i polític català
 Antoni Ferrer i Codina (Barcelona, 1837 - 1905), dramaturg i periodista català
 Antoni Pagès i Codina (Centelles, 1918 – 2007), instrumentista de tible i compositor
 Bonaventura Bruguera i Codina (Canet de Mar, 1795 - Tarragona, 1876), compositor i mestre de capella 
 Dalmau de Queralt i de Codina (? - Barcelona, 1640), segon comte de Santa Coloma de Queralt
 Enric Fontana Codina (Reus, 1921), polític català
 Francina Boris i Codina (Girona, 1915), locutora de ràdio catalana 
 Isidre Vilaró i Codina (Viver de Segarra, 1872 - Calaf, 1930), escriptor mestre i advocat 
 Josep Brocà i Codina (Reus, 1805 - Barcelona, 1882), músic i militar català
 Josep Català i Codina (València, 1780 - Montevideo, 1844), pedagog uruguaià d'origen valencià
 Josep Feliu i Codina (Barcelona, 1854 - 1897), dramaturg i llibretista de sarsueles 
 Josep Vives i Codina (Callús, 1931- Barcelona, 1993), botànic bagenc
 Mercè Bayona i Codina (Hostalets d'en Bas, 1903), poeta garrotxina
 Miquel d'Aimeric i de Codina, abat de Santa Maria de Lavaix (1585-95) i del monestir de Sant Cugat del Vallès (1595-1617)
 Oriol Martorell i Codina (Barcelona, 1927 - 1996), director coral, pedagog i catedràtic d'història
 Pere Mias i Codina (Lleida, 1880 - Montpeller, 1941), polític i advocat català
 Pere Saborit i Codina (Manlleu, 1961), filòsof català
 Terenci Thos i Codina (Mataró, 1841 -1903), advocat, polític i escriptor